Municipio de Paw Paw puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Paw Paw (Illinois), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Paw Paw (Indiana), un municipio ubicado en el condado de Wabash.
 Municipio de Paw Paw (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Elk.
 Municipio de Paw Paw (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.